Lheure bleue est la période entre le jour et la nuit où le ciel se remplit presque entièrement d'un bleu plus foncé que le bleu ciel du jour. L'expression peut également désigner :

Œuvres 
 L'Heure bleue, un film allemand de 1950 ;
 L'Heure bleue, un album de musique de Mike Lécuyer de 2013 ;
 L'Heure bleue, une peinture de Jan FABRE 1977 ;

Audiovisuel 
 L'heure bleue, une série télévisée ;
 L'Heure bleue, une émission de France Inter animée par Laure Adler depuis la rentrée 2016.

Autre 
 L'Heure bleue, un parfum créé en 1912 chez Guerlain.
L’heure bleue, une salle de spectacle située à Saint-Martin d'Hères près de Grenoble.
L’heure bleue, une salle de spectacle située à La Chaux-de-Fonds en Suisse.

Références